Gergő Oláh ist der Name folgender Personen:

* Gergő Oláh (Sänger) (* 1988), ungarischer Sänger
 Gergő Oláh (Fußballspieler) (* 1989), ungarischer Fußballspieler 

Siehe auch:
 George A. Olah (eigentlich György Oláh; 1927–2017), ungarisch-US-amerikanischer Chemiker